Дінара Сафіна і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Среботнік вирішила не брати участі.
Сафіна грала в парі з Агнеш Савай, і вони виграли титул, перемігши у фіналі Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Парний розряд